A Bottyán régi magyar személynév, az eredete bizonytalan, talán a buzogány jelentésű bot szó kicsinyítőképzős származéka. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 január 25.

Híres Bottyánok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (B)
Férfikeresztnevek (B)
Magyar eredetű magyar férfikeresztnevek